Юлих-Клеве-Берг () — одна из десяти провинций, образованных в Пруссии в 1815 году после Венского конгресса. Столица — город Кёльн. В 1822 году была упразднена и вместе с провинцией Нижний Рейн образовала новую укрупнённую Рейнскую провинцию.

История 
В 1815 году по итогам Венского конгресса по окончании освободительных войн территория королевства Пруссия была значительно увеличена. В 1815/1816 годах для лучшей организации многочисленных вновь приобретённых земель в Пруссии было введено провинциальное деление. В числе десяти созданных были и две рейнских провинции — Великое герцогство Нижнего Рейна со столицей в Кобленце и Юлих-Клеве-Берг со столицей в Кёльне. Последнюю образовали не только территории, уже ранее находившихся во владениях Пруссии и окончательно закреплённые за ней Венским конгрессом, такие как Герцогство Клевское и части бывших герцогства Гельдерн и , но и многочисленные новые территории в Рейнской области: герцогство Берг и большая часть герцогства Юлих (впрочем, без самого города Юлих, который оказался в составе провинции Нижний Рейн), Кёльнское курфюршество, вольный имперский город Кёльн и другие многочисленные мелкие владения. Таким образом, провинция Юлих-Клеве-Берг включила в себя территории, входящие во время наполеоновских войн в марионеточное наполеоновское Великое герцогство Берг. Включение данной территории в прусское государство проходило медленно и проблематично по причине действия здесь наполеоновского гражданского и торгового права.

Почти с самого начала образования обе провинции, Нижний Рейн и Юлих-Клеве-Берг, назывались «рейнскими провинциями». В июне 1822 года произошло их официальное объединение в новую Рейнскую провинцию.

Единственным обер-президентом провинции был Фридрих цу Солмс-Лаубах ().

Административное устройство 

На территории провинции существовало три административных округа:
 Административный округ Дюссельдорф, центр — Дюссельдорф
 , центр — Клеве
 Административный округ Кёльн, центр — Кёльн

В 1822 году после объединения провинций Юлих-Клеве-Берг и Нижний Рейн округ Клеве также был упразднён и полностью передан в состав округа Дюссельдорф.

Обер-президенты 
Пост обер-президента введён в Пруссии, согласно указу от 30 апреля 1815 года об улучшении провинциального управления в Пруссии (). Провинция Юлих-Клеве-Берг за её недолгую историю имела всего одного обер-президента.

Ссылки 
 Territoriale Veränderungen in Deutschland: Rheinprovinz 
 Provinz Jülich-Kleve-Berg (1820—1821) 

Провинции Пруссии
Рейнская провинция
Административные единицы, образованные в 1815 году
Административные единицы, упразднённые в 1822 году